Формига ().

 Формига — микрорегион в Бразилии. входит в штат Минас-Жерайс.
 Формига — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Формига — прозвище ряда бразильских футболистов.
 Формига — бразильский футбольный клуб из штата Минас-Жерайс.
 Формига, Жусиер (род. 1985) — бразильский боец ММА.